Bitwa o Mosul (1107)
 Bitwa o Mosul (2014)
 Bitwa o Mosul (2016–2017)